Ladonia – census-designated place della Contea di Russell, Alabama (Stati Uniti d'America)
 Ladonia – città della Contea di Fannin, Texas (Stati Uniti d'America)
 Ladonia – micronazione creata da Lars Vilks nel 1996